Mimallonoidea és una súperfamília de lepidòpters, que conté només una família (la dels Mimallonidae). Té unes 200 espècies.

Gèneres 

 Aceclostria
 Adalgisa
 Aleyda
 Alheita
 Bedosia
 Biterolfa
 Cicinnus
 Druentica
 Eadmuna
 Euphaneta
 Gonogramma
 Lacosoma
 Lurama
 Macessoga
 Menevia
 Mimallo
 Naniteta
 Pamea
 Psychocampa
 Ptochopsyche
 Reinmara
 Roelmana
 Roelofa
 Tarema
 Tolypeda
 Trogoptera
 Ulmara
 Vanenga
 Zaphanta

Cladograma

Referències

Bibliografia 
 Firefly Encyclopedia of Insects and Spiders, editat per Christopher O'Toole, , 2002

Vegeu també 
 Classificació dels lepidòpters

Enllaços externs 

 ACG Pàgina amb imatges de Mimallonidae de l'Àrea de Conservació Guanacaste, Costa Rica.

Lepidòpters